Милеев — фамилия; имеет женскую форму Милеева.
 Милеев, Александр Владиленович — российский спортсмен и политик, депутат Самарской Губернской Думы V созыва, проректор Самарского государственного социально-педагогического университета.
 Милеев, Дмитрий Васильевич (1878—1914) — русский архитектор-реставратор, археолог, пионер научной реставрации памятников архитектуры в России.
 Милеев, Николай Васильевич (1886—1920) — участник Белого движения на Юге России, командир 3-го Корниловского ударного полка, есаул.
 См. также 
 Милеево